Pieris (dier), geslacht van vlinders die de witjes omvat
Pieris (plant), geslacht van planten uit de heifamilie